Transwal – dawne państwo burskie
 Transwal – dawna kolonia brytyjska
 Transwal – dawna prowincja Republiki Południowej Afryki